Het Franse overzees departement Mayotte telt 17 gemeenten.

De gemeenten zijn:

 
Mayotte